Castiglione (in francese "Castillon") – comune francese del dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Castillon – comune francese del dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Castillon – comune francese del dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania
 Castillon – comune francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania, nel Cantone di Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh
 Castillon – comune francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania, nel Cantone di Artix et Pays de Soubestre